Анто́ний Лю́бич Могильни́цкий (, , Подгорки (ныне , Ивано-Франковская область) — , Яблонька) — украинский поэт, писатель, общественный и политический деятель, униатский священник. Писал на язычии.

Биография 
Родился в Подгорках Калушского уезда. Семья имела шляхетское происхождение, и принадлежала к гербу Любич.

Среднее образование получил на Буковине и Закарпатье, окончил богословский факультет Львовского университета. Служил приходским грекокатолическим священником в Стрыйском, Калушском и Станиславском уездах. Его избирали депутатом краевого Галицкого сейма и австрийского парламента.

Литературную известность он приобрел благодаря поэме «Скит Манявский» (первая часть вышла в 1849 году, последняя — в 1852 году), основанная на устных народных повестях. В ней говорилось о величии древнерусского Галича, описывалась красота Карпат и древняя славянская мифология. Поэма была популярна, также как и поэма «Русин-вояк», тоже вышедшая в 1849 году.

Антоний Могильницкий написал повести «Конгруа отца Жегаловича» и «Повесть старого Савы с Подгорья», сатирическую поэму «Песнь поэта» и несколько «Дум». Отдельным изданием были опубликованы его «Речи в сейме и парламенте» и письма к частным лицам (1885).

Примечания

Литература 
 Ваврик В. Р. Краткий очерк галицко-русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». М. : 2005. С.542.

Ссылки 
 
 Водовозов Н. В. Русские писатели в Галиции
 Антон Любич Могильницкий «Скит Манявский» (с pdf) 

Галицкие русофилы
Поэты Украины
Писатели Украины
Русские писатели по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Выпускники Львовской духовной семинарии
Выпускники Львовского университета
Русские писатели XIX века
Писатели по алфавиту
Священники УГКЦ
Деканы УГКЦ